Anglais kan avse:

Hotell Anglais – ett tidigare hotell i Stockholm
Scandic Anglais – ett hotel i Stockholm
Anglais, Malmö – hotell i Malmö
Biograf Anglais – biograf på Biblioteksgatan 26 i Stockholm
Engelska (musik) – en dansrytm i 2/4- eller 4/4-tak